Banus kan syfta på:

 Banus (djur), ett släkte insekter

Geografi

Mexiko 

 Banús, ort, Hidalgo, San Agustín Tlaxiaca, 
 Banus, Veracruz, ort, Alvarado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar